Алания:
 Алания — средневековое раннефеодальное государство алан в предгорьях Северного Кавказа.
 Алания (чаще и правильнее — Аланья) — город и популярный курорт в Турции.
 
 «Алания» — национальный парк (РСО-Алания).
 Алания () — род растений семейств Бориевые.
 «Алания» — государственная телерадиокомпания — филиал ВГТРК.
 «Алания» — грузинская русскоязычная, и осетиноязычная телерадиокомпания.
 «Алания» — российский футбольный клуб из Владикавказа.
 «Алания-2» — российский футбольный клуб из Владикавказа.
 «Алания-Д» — российский футбольный клуб из Владикавказа.
 «Алания» — футбольный клуб из села Октябрьское, неоднократный победитель чемпионата и кубка Северной Осетии, участник первенства России среди ЛФК (2005, 2006)
 «Алания» — московский, осетинский фольклорный ансамбль танца.

Персоналии 
 Алания, Гогуца Лукаевна — колхозница колхоза имени Карла Маркса Хобского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аланиа, Константин Мерабиевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Алания, Ламара Естатовна — машинист линии скручивания чайного листа Зугдидской чайной фабрики, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Северная Осетия — Алания — субъект Российской Федерации.
 Южная Осетия (Государство Алания) — частично признанное государство в Закавказье.

Примечания

См. также